МВФК Беретьоуйфолу — венгерский мини-футбольный клуб из Беретьоуйфолу. Основан в 2004 году. На данный момент играет в Нейзбети Байносак 1, высшем дивизионе в структуре венгерского мини-футбола.

Достижения 
 Чемпион Венгрии по мини-футболу (4) : 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014. 2018/2019
 Обладатель Кубка Венгрии по мини-футболу (3) : 2008/2009, 2011/2012, 2018/2019
 Обладатель Суперкубка Венгрии по мини-футболу (2) : 2007/2008, 2008/2009

группа 2022/23

игроки

Примечания 

Мини-футбол в Венгрии
Спортивные клубы Венгрии